«Самру́к-Казына́» — госхолдинг в Казахстане.
 «Самру́к» — госхолдинг в Казахстане, предшественник Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».
 Симург — фантастическое существо 
 Симург (футбольный клуб)

Примечания